Винсент Нил Уортон (; род. 8 февраля 1961, Голливуд, США) — американский музыкант, в первую очередь известный как вокалист американской глэм-метал-группы Mötley Crüe (в 1981—1992 гг. и с 1997 - 2015 годы, с 2018-го).

Юные годы 
Винс Нил родился 8 февраля 1961 года в Голливуде. Его родители Оди и Ширли Уортон. На протяжении 1960-х годов, его семья переезжала в пределах Южной Калифорнии, из Инглвуда в Уоттс, перед окончательным переездом в Глендору. В школе у Нила были проблемы из-за драк и употребления наркотиков, что в конечном счёте привело к его исключению. В подростковом возрасте Нил увлекался музыкой, а также сёрфингом, баскетболом, бейсболом, футболом и реслингом.

Музыкальная карьера

Присоединение к Mötley Crüe 
Нил был вокалистом пауэр-поп-группы Rock Candy. На одном концерте Rock Candy в Голливуде, Винса заметил Мик Марс и посоветовал Mötley Crüe пригласить его. Сначала Винс отказался, но после повторного предложения присоединиться, полученного от старого школьного приятеля Томми Ли, согласился. Mötley Crüe в то время искали вокалиста и были впечатлены Нилом, после его прослушивания, устроенного Томми Ли. В 1981 году Mötley Crüe выпустили свой дебютный альбом «Too Fast for Love». В 1983 году Mötley Crüe выпустили очень успешный альбом «Shout at the Devil», с которым они заявили о себе как о крупной фигуре на рок-сцене того времени.
В 1985 году, Mötley Crüe выпустили альбом «Theatre of Pain». В 1987 году, группа выпустила ещё один успешный альбом «Girls, Girls, Girls». Ещё через 2 года, в сентябре 1989 года вышел самый продаваемый альбом Mötley Crüe «Dr. Feelgood». Альбом вышел после прохождения группой курса лечения от наркотической зависимости. Это было вызвано передозировкой героина басистом Никки Сиксом в декабре 1987 года. Сикс был в состоянии клинической смерти, но двумя уколами адреналина в сердце его вернули к жизни. Этот случай вдохновил его на написание песни «Kickstart My Heart». Но, менеджер группы всё же отменил предстоящее европейское турне и настоял на том, чтобы все участники группы прошли курса лечения от наркотической зависимости с предостережением: «Если вы ребята отправитесь в Европу, кто-нибудь из вас вернётся в мешке для трупов»

Порно-запись 
В 1993 году, во время отдыха на Гавайях Винс Нил записал плёнку, на которой он занимался сексом с порноактрисой Джанин Линдмалдер и моделью Брэнди Ледфорд. Компания Internet Entertainment Group, которая распространила видео с домашним порно Томми Ли и Памелы Андерсон, собиралась выпустить это видео. Однако Ледфорд не дала разрешение на упоминание её в этом видео, так как её кинокарьера была только в самом рассвете. Всё же это видео было выпущено, но под названием «Janine and Vince Neil Hardcore Uncensored». Имя Брэнди Ледфорд не было упомянуто, а её лицо было замазано.

Трудные времена 
В конце 1984 года, финская глэм-панк-группа Hanoi Rocks находилась в своём первом американском туре. 8 декабря, участники Hanoi Rocks, за исключением вокалиста, и участники Mötley Crüe проводили день в доме Винса Нила, находившемся на Редондо Бич. После того как у Нила кончился алкоголь, он и барабанщик Hanoi Rocks Николас «Раззл» Дингли отправились на машине Винса в винный магазин. Нил потерял контроль над автомобилем и врезался в другую машину. Двое пассажиров другой машины получили тяжёлые травмы, а Дингли скончался. Винса осудили за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и непредумышленное убийство. Его уровень алькогольного опьянения был равен .1.7, в то время, как допустимый уровень в Калифорнии составлял .0.8.

В июле 1986 года Главный Судья Округа Лос-Анджелес Эвард Хинц, мл. приговорил Винса к 30 дням тюремного заключения, 200 часам общественных работ, пяти годам испытательного срока и выплате 2,6 миллиона долларов жертвам аварии, в качестве компенсации.
Нил был выпущен из тюрьмы через 19 дней за хорошее поведение. Следующий альбом Mötley Crüe «Theatre of Pain», выпущенный в 1985 году, был посвящён памяти Дингли

90-е годы стали самыми сложными для певца. Скандал с Mötley Crüe привел к тому, что Винс покинул группу. А все потому, что из-за проблем на то время ещё с женой Винса - Шариз музыкант не мог появляться на репетициях. В течение четырёх лет, которые Винс провел отдельно от Mötley Crüe, ни он не поддерживал никакого контакта с группой, ни они с ним. Ему нашли замену-музыканта Джона Кораби.

На время ухода Нила из группы выпадает самая страшная из катастроф в жизни музыканта. Его дочь, Скайлар, в возрасте 4-х лет попадает в больницу с раковой опухолью в области живота. Врачи сначала думали, что у ребенка разорвался аппендикс. Но, прооперировав её, они были в ужасе - опухоль была очень больших размеров. Прошла операция по удалению этой опухоли, но лучше девочке не становилось. Этот недуг начал в буквальном смысле слова пожирать другие органы: почки, легкие, печень, некоторые мышцы спины. В течение 5-и месяцев врачи боролись за жизнь маленькой Скайлар. За это время девочка перенесла операции по удалению правой почки, зараженных мышц спины и части печени. Как признался сам Нил, он слишком поздно понял, как сильно он любит свою дочь (напомню, что это не первый ребенок музыканта - в 16 лет у него родился сын). Винс всячески, как только мог, пытался развеселить Скайлар. "Любую её мимику: чихнула ли она, зевнула или улыбнулась - мы с Шариз воспринимали как самый дорогой подарок", сообщал позже музыкант. Однажды, накануне Пасхи, Винс заказал у компании "Warnet Brothers" людей, чтобы они, одевшись в костюмы мультгероев, которых так любила Скайлар, пришли в палату к ней и детям, лежавшим так же там и поздравили их с праздником. Сам же Нил оделся в костюм пасхального кролика и раздавал всем им цветные яйца. О жизни маленькой девочки так же беспокоилась новая подруга Винса, Хайди, которая сутками находилась в больнице вместе с ним и его женой Шариз, бракоразводный процесс с которой ещё не был закончен. И вот, однажды, пережив множество операций, Скайлар разрешили забрать домой, при условии, что её будут привозить только на химиотерапию. Но радость была не долгой. Девочке становилось хуже. Она все меньше спала и все больше плакала. Винс отвез опять её в больницу. Но врачи больше не дали надежду, которую давали все те 5 месяцев: они предупредили, что настало время звать родственников прощаться с девочкой. Вскоре она перестала дышать и её подключили к аппарату искусственного дыхания. В это время она перенесла свою последнюю операцию по удалению раковых тканей с единственной оставшейся почки. А ещё через три дня девочка скончалась. Винс не успел попрощаться с дочерью. И после её смерти ушёл в запой.

27 июня 2010 года в Лас-Вегасе, штат Невада, Винс Нил был арестован за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 49-летний Винс был доставлен в тюрьму предварительного заключения округа Кларк, где ему было предъявлено обвинение в управлении автомобилем под воздействием алкоголя. 18 января 2011 года по данному делу был вынесен приговор — двухнедельное заключение с последующим домашним арестом на тот же срок. Срок заключения был назначен меньший, чем было возможно, так как музыкант признал себя виновным и пошёл на сделку с правосудием.

В сентябре 2010 года в полицию Лас-Вегаса с обвинением в адрес Винса Нила обратилась женщина. Она утверждала, что Нил набросился на неё, когда они вместе ехали в лифте отеля Hilton в Лас-Вегасе вечером 5 сентября.

Семья 
Всего у Винса Нила было трое детей: сын (03.10.78, мать неизвестна), Элизабет Эшли Нил (11.09.83, от брака с Элизабет У. Линн) и Скайлар Линни Нил (26.03.91-15.08.95 (умерла от рака желудка), родилась в браке с Шериз Радделл).

Прочие факты 
В 2016 году Нил снялся в роли самого себя в телефильме «Акулий торнадо 4: Пробуждение».

Дискография

Альбомы 
 Exposed, 1993, US #13
 Carved in Stone, 1995, US #139
 Live at the Whisky: One Night Only, 2003
 Tattoos & Tequila, 2010

Синглы 
 «You’re Invited (But Your Friend Can’t Come)», 1992
 «Sister of Pain», 1993
 «Can’t Change Me», 1993
 «Can’t Have Your Cake and Eat It Too», 1993
 «Skylar’s Song», 1995
 «Promise Me», 2005
 «Tattoos and Tequila», 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Винса Нила
 Официальный сайт Mötley Crüe

Музыканты Mötley Crüe
Рок-вокалисты США
Хеви-метал-вокалисты США
Преступники Калифорнии